Рационали́зм (от  — разумный) — метод, согласно которому основой познания и действия людей является разум. Поскольку интеллектуальный критерий истины принимался многими мыслителями, рационализм не является характерной чертой какой-либо определенной философии; кроме того, имеются различия во взглядах на место разума в познании от умеренных, когда интеллект признают главным средством постижения истины наряду с другими, до радикальных, если разумность считается единственным существенным критерием. В современной философии идеи рационализма развивал, например, Лео Штраус, который предлагает применять рациональный метод мышления не сам по себе, а вместе с извлечением знаний с помощью наводящих вопросов (майевтики). Среди других представителей философского рационализма можно назвать Бенедикта Спинозу, Готфрида Лейбница, Рене Декарта, Георга Гегеля и др. Обычно рационализм выступает в качестве противоположности как иррационализму, так и сенсуализму.

История философского рационализма

Сократ (ок. 469—399 до н. э.) 

Многие направления преследовали виновнонаказуемые противодействия против философии, в том числе и рационализм, берущий начало от философии древнегреческого мыслителя Сократа, который верил, что, прежде чем познавать мир, люди должны познать самих себя. Единственный путь к этому он видел в рациональном мышлении. Греки считали, что человек состоит из тела и души, а душу, в свою очередь, разделяли на иррациональную часть (эмоции и желания) и рациональную, которая только и составляет собственно человеческую личность. В повседневной реальности иррациональная душа входит в физическое тело, порождая в нем желания, и таким образом смешивается с ним, ограничивая восприятие мира через органы чувств. Рациональная душа остается за пределами сознания, но иногда вступает с ним в контакт через образы, сны и другими способами.

Задача философа — очистить иррациональную душу от связывающих её пут и соединить с рациональной, чтобы преодолеть духовный разлад и возвыситься над физическими обстоятельствами бытия. В этом заключается необходимость нравственного развития. Поэтому рационализм является не просто интеллектуальным методом, но и меняет как восприятие мира, так и природу человека. Рациональная личность видит мир через призму духовного развития и усматривает не только внешний вид, но и сущность вещей. Чтобы познать мир таким способом, следует вначале познать собственную душу.

Рационализм и эмпиризм 
Начиная с эпохи Просвещения, рационализм обычно ассоциируют с введением в философию математических методов Декартом, Лейбницем и Спинозой. Противопоставляя это течение британскому эмпиризму, его еще называют континентальным рационализмом.

В широком смысле рационализм и эмпиризм противопоставлять нельзя, поскольку каждый мыслитель может быть одновременно рационалистом и эмпириком. В предельно упрощенном понимании эмпирик выводит все идеи из опыта, постижимого либо пятью органами чувств, либо через внутренние ощущения боли или удовольствия. Некоторые рационалисты противопоставляют этому пониманию ту идею, что в мышлении существуют некоторые основные принципы, подобные аксиомам геометрии, и из них знание можно выводить чисто логически дедуктивным методом. К ним, в частности, относятся Лейбниц и Спиноза. Тем не менее, они признавали лишь принципиальную возможность такого способа познания, считая исключительное его применение практически невыполнимым. Как признавал сам Лейбниц в книге «Монадология», «в своих действиях мы все на три четверти эмпирики» (§ 28).

Бенедикт (Барух) Спиноза (1632—1677) 

Философия рационализма в наиболее логичном и систематическом изложении была развита в XVII в. Спинозой. Он пытался ответить на главные вопросы нашей жизни, провозглашая при этом, что «Бог существует только в философском смысле». Его идеалами философа были Декарт, Эвклид и Томас Гоббс, а также еврейский теолог Маймонид. Даже выдающиеся мыслители считали «геометрический метод» Спинозы трудным для понимания. Гёте признавался, что «по большей части не мог понять, о чем Спиноза вообще пишет». Его Этика содержит неясные места и математические структуры из эвклидовой геометрии. Философией Спинозы интересовался Альберт Эйнштейн.

Иммануил Кант (1724—1804) 

Кант также начинал как традиционный рационалист, изучая труды Лейбница и Вольфа, но после знакомства с работами Юма начал развивать собственную философию, в которой попытался соединить рационализм и эмпиризм. Она получила название трансцендентальный идеализм. Споря с рационалистами, Кант заявлял, что чистый разум получает стимул к действию только тогда, когда доходит до предела своего понимания и пытается постичь то, что недоступно органам чувств, например, Бог, свобода воли или бессмертие души. Такие, недоступные для понимания через опыт, предметы он называл «вещь в себе» и считал, что они для разума по определению непостижимы. Эмпиристов же Кант критиковал за то, что они пренебрегают ролью разума в осознании полученного опыта. Поэтому Кант считал, что для познания необходимы как опыт, так и разум.

См. также 
 История философии
 Философия XVII века
 Критический рационализм
 Неорационализм

Примечания

Литература

Ссылки 
 Markie, Peter (2004), «Rationalism vs. Empiricism», Stanford Encyclopedia of Philosophy, Edward N. Zalta (ed.),
 John F. Hurst (1867), History of Rationalism Embracing a Survey of the Present State of Protestant Theology

Эпистемология
Философские направления и школы
Рассуждение
Рационализм (философия)